Piąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 odbędą się w szwajcarskim Engelbergu. Pierwszy z konkursów indywidualnych zostanie rozegrany 20 grudnia, kwalifikacje do nich 19 grudnia, natomiast kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego oraz sam konkurs odbędą się 21 grudnia. Pierwszy konkurs indywidualny wygrał Niemiec Richard Freitag, pokonując drugiego Czecha Romana Koudelkę i ex aequo na najniższym stopniu podium Słoweńca Jerneja Damjana oraz Austriaka Michaela Hayböcka. Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrał Freitag, zaś w rozegranym później konkursie głównym bezkonkurencyjny okazał się Czech Roman Koudelka, pokonując zawodnika gospodarzy Simona Ammanna i Hayböcka. Liderem klasyfikacji generalnej przed rozpoczęciem 63. Turnieju Czterech Skoczni pozostał Anders Fannemel, który o 2 punkty wyprzedza triumfatora niedzielnych zawodów.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Engelbergu

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Engelberg
Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu
2014 w Szwajcarii